APL – język programowania
 APL – licencja Adaptive Public License
 APL – licencja Apple Public License
 ostra białaczka promielocytowa
 (132524) APL – planetoida pasa głównego